Juni
 est une fête archaïque de la région de Brașov, en Roumanie
 est le nom d'un  du batteur de jazz Peter Erskine

Juni est également un patronyme, porté notamment par :
 une reine du Mittani
 Elliot Juni, chercheur en microbiologie, a découvert la bactérie Psychrobacter
 un personnage du jeu Street Fighter Alpha 3

Juni (527) est un tableau de Gerhard Richter (1983).